Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржано је 18. и 22. августа на Олимпијском стадиону.

Актуелна светска првакиња Бланка Влашић је велики део сезона 2007. и 2008. углавном је била без пораза, али порази на Олимпијским играма 2008. и Златној лиги у атлетици 2008. нису је фаворизовали за сигурмну победницу у скоку увис. Највећи фаворит је била домаћа европска првакиња у дворани на Европском првенству у дворани 2009. резултатом 2,06 Адријана Фридрих која је добро скакала целу сезону и била боља од Бланке Влашић у три од пет такмичења где су заједно учествовале у тој сезони. Поред ове две фавориткиње за врх су се могле борити и Антонијета ди Мартино и Рут Беитија, као и златна са Олимпијских игара 2004. Јелена Слесаренко

На дан квалификација Влашићева се повредила прилком вежби у соби и ударила главом у врата и одведена је у болницу. Ту јој је стављено шест копчи на расекотину на глави и директно из болнице стигла је на такмичење. 
Све очекиване филанисткиње су без већег напора прошкле кроз квалификације. Девет такмичарки је прескочило квалификациону норму од 1,95 и аутоматски се квалификовало, а три су ушле по резултату. Иненађење за пласмн у финалну групу била је друга домаћа такмичарка Мајк Крегер прескочивши у квалификацијама висину од 1,92 -{m}-... Иако се такмичње приказивало као борба између Влшићеве и Фридрихове у њу се умешала као опасан такмац и Рускиња Ана Чичерова.

Наступ пред распродатим стадионом у финалу, ди Мартино и Beitia завршиле су своје такмичење са најбољим скоковима од 1,99 метара, остављајући да Влашић, Фридрих и Чичерова наставе такмичење за поделу медаља. Чичерова преузима вођство на висини од 2,02 -{m}- коју је прескочила у првом покушају, док је Влашићевој и Фридриховој требало два односно три скока. Следећу висину 2,4 Влашићева је прескочила, а Чичерова није успела јер је три пута рушила летвицу. Фридрихова која је у том тренутку била трећа руши летвицу два пута, па за свој трећи покушај подиже висину на 2,06, али опет руши и осваја бронзану медаљу. После тога победница Бланка Влашић подиже летвицу на висину новог светског рекорда 2,10, али није успела да је прескочи..

Адријана Фридрих није поновила успехе са европског првенства у дворани када је оборила национални рекорд и два месеца раније на овом истом стадиону, остављајући Да Влашићева и Чичерова потврде своје медаље освојене на Светском првенству 2007. у Осаки. Победом у Берлину Бланка Влашић је постава прва која је Светско првенство освојила два пута за редом.

Земље учеснице 
Учествовале су 33 атлетичарке из 26 земаља.

  Аустралија 1
  Бугарска 1
  Колумбија 1
  Хрватска 1
  Чешка 1
  Естонија 1
  Финска 1
  Француска 1
  Немачка 2
  Грчка 1
  Ирска 1
  Италија 1
  Казахстан 2
  Мексико 1
  Нигерија 1
  Норвешка 1
  Пољска 1
  Русија 3
  Света Луција 1
  Шпанија 1
  Шведска 1
  Тајланд 1
  Украјина 1
  САД 3
  Узбекистан 2
  Вијетнам 1

Рекорди пре почетка Светског првенства 2009 
17. август 2009

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (15. августа 2009), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2009.

Освајачи медаља

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су учествовала 33 такмичарке из 26 земаља, подељене у две групе А са 17 и група Б са 16 такмичарки. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,95 прескочило је девет такмичарки (КВ), три су пласман избориле према резултату (кв).,

Финале

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 12. Светског првенства 1983—2009.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Сајт Светског првенства 2009.
 Резултати квалификација ИААФ
 Резултати финала ИААФ

Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном
Скок увис